Shionoya ist der Familienname folgender Personen:

 Ryū Shionoya (* 1950), japanischer Politiker
 Satoru Shionoya (* 1966), japanischer Pianist
 Sayaka Shionoya (* 1994), japanische Sängerin
 Yūichi Shionoya (* 1932), japanischer Wirtschaftswissenschaftler